Sorita peut désigner : 

 Zorita del Maestrazgo, commune d'Espagne ;
 Sorita, ourse slovène introduite dans les Pyrénées.